bola (lasso), een soort lasso
 Bola (rivier), een riviertje in de provincie Luik
 Darrell Fitton, Britse dance-artiest met artiestennaam 'Bola'